La Haute École de gestion du canton de Vaud était une école professionnelle supérieure vaudoise, qui est depuis 2004 le département HEG de la Haute école d'ingénieurs et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).

Reconnue par l'État suisse, la HEG-VD a été créée sous l'initiative de la Société Industrielle et Commerciale de Lausanne.

Elle dispense une formation en gestion des affaires (Bachelor of Business Administration : diplôme d'économiste d'entreprise HES) et d'autres formations postgrades.

Depuis le , la HEG et l'EIVD d'Yverdon forment la Haute école d'ingénieurs et de gestion (HEIG-VD).

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel (redirige sur la page d'accueil HEIG-VD)
 Site officiel du département HEG de la HEIG-VD

Haute école spécialisée en Suisse
Enseignement à Lausanne